Kalisz (stad), stad in Polen
 Kalisz (district), district in Polen
 hertogdom Kalisz, een middeleeuws hertogdom
 bisdom Kalisz